est un genre éteint de dinosaures sauropodes, un titanosaure basal qui vivait au début du Crétacé supérieur, au Cénomanien et au Turonien inférieur, il y a environ  d'années.

L'holotype de l'unique espèce du genre, , a été découvert dans la formation de Winton, au Queensland, en Australie.
Il a été décrit par S. F. Poropat et ses collègues en 2016. L'holotype est exposé au musée  à Winton dans le Queensland.

Description 
Ce grand sauropode quadrupède herbivore mesurait environ  de longueur.

Classification 
Savannasaurus est classé parmi les titanosaures basaux. L'analyse phylogénétique de Poropat et ses collègues en 2016 le place en dehors du groupe des Lithostrotia, en groupe frère avec le genre Diamantinasaurus, découvert également dans la formation de Winton au Queensland.

Publication originale

Voir aussi 
 Titanosauria
 Liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Titanosauria
Dinosaure d'Océanie
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2016